Il termine Gnomismo, e il sostantivo gnomo, possono avere diversi significati:

Medicina

Nanismo, problema legato alla crescita

Letteratura

Poesia gnomica, genere caratterizzato dal forte senso morale

Magia

Gnomo, personaggi fiabeschi

Videogiochi

Gnomi, protagonisti soprattutto di Giochi di Ruolo